Siphonotidae är en familj av mångfotingar. Siphonotidae ingår i ordningen spetshuvuddubbelfotingar, klassen dubbelfotingar, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Siphonotidae 41 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spetshuvuddubbelfotingar
Siphonotidae